Escuela Politécnica Superior puede referirse a:
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo.
 la Escuela Politécnica Superior (Universidad de Alcalá);
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante;
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid;
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos;
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba;
 la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la Universidad de Jaén;
 la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén;
 la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de las Islas Baleares;
 la Escuela Politécnica Superior de Ávila de la Universidad de Salamanca;
 la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza;
 la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la Universidad Politécnica de Cataluña;
 la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Villanueva y Geltrú de la Universidad Politécnica de Cataluña;
 la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia;
 la Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia;